The Lonely Lady est un film américain réalisé par Peter Sasdy, sorti en 1983.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre français :  ou Lady Revanche
 Titre original américain : 
 Réalisation : Peter Sasdy
 Scénario : John Kershaw, Shawn Randall et Ellen Shepard d'après le roman de Harold Robbins
 Photographie : Brian West
 Musique : Charlie Calello
 Production : Tino Barzie, Robert R. Weston
 Pays d'origine : États-Unis
 Format : Couleurs - 1,85:1 - Mono
 Genre : 
 Durée : 92 minutes
 Date de sortie : 1983

Distribution 
 Pia Zadora : Jerilee Randall
 Lloyd Bochner : Walter Thornton
 Bibi Besch : Veronica Randall
 Joseph Cali : Vincent Dacosta
 Anthony Holland : Guy Jackson
 Jared Martin : George Ballantine
 Ray Liotta : Joe Heron
 Lou Hirsch : Bernie
 Daphna Kastner : Annette
 Mickey Knox : Tom Castel

Distinctions 
 6 prix remportés au Razzie Awards en 1984 :
 pire film
 pire actrice (Pia Zadora)
 pire réalisateur (Peter Sasdy)
 pire scénario (John Kershaw, Shawn Randall et Ellen Shepard)
 pire chanson originale ("The Way You Do It", musique et paroles de Jeff Harrington et J. Pennig)
 pire bande originale (Charlie Calello, Jeff Harrington, J. Pennig et Roger Voudouris)
 ainsi que 3 nominations :
 pire acteur (Lloyd Bochner)
 pire second rôle féminin (Bibi Besch)
 pire second rôle masculin (Joseph Cali)

Notes et références

Liens externes 
 

 
Film américain sorti en 1983 
Film dramatique américain
Adaptation d'un roman américain au cinéma
Film d'Universal Pictures